Sure Fire, film de John Ford sorti en 1921 ;
 SureFire, fabricant américain de lampes pour armes à feu ;